Helicogloea är ett släkte av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Helicogloea i familjen Phleogenaceae, ordningen Atractiellales, klassen Atractiellomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Platygloeaceae, ordningen Ustilaginales, klassen Tremellomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Helicogloea